Radu este un nume relativ des întâlnit în limba română, putând fi un nume de familie sau prenume masculin. Etimologic el are legătură cu cuvântul slav "radŭ (радъ)" bucuros, "radostĭ (радость)" bucurie, atribuirea lui poate semnifica fie bucuria părinților pentru nașterea unui copil, fie că acesta va fi o persoana bucuroasă.

Voievozi 

 Radu I al Valahiei, voievod al Țării Românești, (circa 1377 - circa 1383). 
 Radu II Prasnaglava, voievod al Valahiei în secolul al XV-lea, fiind de patru ori voievod, de fiecare dată după Dan al II-lea. 
 Radu cel Frumos, (circa 1437/1439 - 1475), fratele mai tânăr al lui Vlad Țepeș, ambii din familia Drăculeștilor. 
 Radu cel Mare, voievod al Țării Românești
 Radu Mihnea, voievod al Țării Românești și al Moldovei
 Radu Negru, (probabil în secolul al XIII-lea, de asemenea cunoscut sub numele de Radu Vodă sau Radu Negru Voievod), considerat de anumite surse întemeietorul Țării Românești.
 Radu Paisie, voievod al Țării Românești.

Alte persoane 

 Radu Brâncoveanu (d. 1714), al treilea fiu al domnului Constantin Brâncoveanu, sfânt ortodox;
 Radu Aldulescu (muzician), (1922 - 2006), violoncelist;
 Radu Aldulescu (om de litere), (n. 1954), scriitor contemporan;
 Radu Beligan (1918 - 2016), academician, actor, director de teatre, pedagog, profesor de teatru român (născut la 14 decembrie 1918);
 Radu Cosașu, (n. 1930), scriitor;
 Radu Florescu (1925 - 2014), istoric și profesor universitar de origine română, profesor (Emeritus Professor of History) la Boston College, SUA, autor a multe articole academice și cărți despre istoria României;
 Radu Gyr, (1905 - 1975), poet, dramaturg, eseist și legionar;
 Radu Petrescu, (1927 - 1982), autor de jurnale, prozator român, consacrat postum, membru al așa-numitului Grup de la Târgoviște”, alături de Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu și Tudor Țopa;
 Radu Ștefan Mazăre, (născut la 5 iulie, 1968), politician român;
 Radu Tudoran, (8 martie 1910 - 19 noiembrie 1992), romancier și traducător român;
 Radu G. Țeposu, (19 aprilie 1954 - 5 noiembrie 1999), important critic literar român al deceniilor al optulea, al nouălea și al zecilea ale secolului al XX-lea;
 Radu Vasile, (născut la 10 octombrie 1942, Sibiu - 2013), politician, istoric și poet român, fost premier al României. A publicat sub numele literar de Radu Mischiu;
 Radu Sîrbu, (născut 1978), solist vocal și producător muzical din Moldova.

Vezi și 
 Râul Radu (dezambiguizare)

 Radu (nume de familie)
 Răduță (nume de familie)
 Rădescu (nume de familie)
 Rădulescu (nume de familie)
 Răducan (nume de familie)
 Răducanu (nume de familie)

 Rădeni (dezambiguizare)
 Rădești (dezambiguizare)
 Rădăuți (dezambiguizare)
 Răducani (dezambiguizare)
 Răduțești (dezambiguizare)
 Rădulești (dezambiguizare)

 Răduț (nume de familie) — ex: Mihai Răduț
 Răduțu (nume de familie) — ex: Aurelia Fătu-Răduțu
 Răducă (nume de familie) — ex: Vasile Răducă
 Rădeanu (nume de familie) — ex: George Rădeanu
 Răducioiu (nume de familie) — ex: Florin Răducioiu
 Răduleț (nume de familie) — ex: Remus Răduleț
 Rădăuțanu (nume de familie) — ex: Sergiu Rădăuțanu

 Răducești, sat în județul Buzău
 Răducăneni, sat în județul Iași

 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine
Dezambiguizare
Nume proprii
Prenume masculine românești